José Luis Sierra puede referirse a:
José Luis Sierra Villarreal (n. 1948), sociólogo y periodista mexicano;
José Luis Sierra Mediavilla (n. 1965), futbolista español conocido como Luis Sierra;
José Luis Sierra Pando (n. 1968), entrenador y exfutbolista chileno, apodado "Coto";
José Luis Sierra Cabrera (n. 1997), futbolista chileno, hijo del anterior.